Флаг муниципального образования Скляевское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 февраля 2012 года решением Совета народных депутатов Скляевского сельского поселения № 80 и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7559.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос (в отношении 3:1) малинового и голубого цвета. В середине верхней части полотнища — жёлтые фигуры двух сообращённых львов, держащих в дальних передних лапах молот, а другой лапой поддерживающих основание корабельной кормы, стоящей килем на голубой части полотнища, в середине которой два сообращённых хариуса».

Обоснование символики 
Скляевское сельское поселение состоит их семи населённых пунктов, три из которых носят имя одного из сподвижников (и погодков) Петра I, знаменитого кораблестроителя Федосея Скляева. Федосей Скляев на подаренных, за его заслуги, Петром I землях, основал пять сёл Скляево. Первые два из них (Скляево 1-е и Скляево 2-е) впоследствии объединились и в настоящее время являются административным центром одноимённого поселения. В настоящее время в состав поселения входят сёла Скляево 4-е и Скляево 5-е.

Деяния великого кораблестроителя, много потрудившегося на воронежской земле в годы создания Азовской флотилии, легли в основу флага поселения. Символика флага многозначна:

— остов корабля — символ более 200 кораблей, галер, шняв и других судов, построенных при участии Федосея Скляева;

— львы — символизируют Нидерланды, Англию, Венецию (в гербах которых — лев). В этих странах Федосей Скляев обучался кораблестроению, и таким образом, они способствовали становлению Российского флота;

— молотки — обобщённый символ труда, созидания;

— голубая часть полотнища с рыбами, перекликающаяся с оконечностью герба Новгорода — символизирует корни Федосея Скляева, отец которого — Моисей Скляев — был урождённым новгородцем. Голубой цвет символизирует и протекающие по землям Скляевского поселения Дон и его приток Большую Верейку.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Примечания